

Geografie 
Steden:
 Markham (Ontario), Canada
 Markham (Illinois), Verenigde Staten
 Markham (Texas), Verenigde Staten
 Markham (Washington), Verenigde Staten

Arrondissement
 Markham (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Chamdo in de Tibetaanse Autonome Regio

Berg
 Mount Markham, een ijsberg op Antarctica

Televisie
 Markham (televisieserie), een Amerikaanse serie uit 1959

Andere betekenissen 
Personen
 June Markham, een ijsdanster